Торо́с, Торо́сы или Торо́сья — нагромождение обломков льда, до 10 — 20 метров в высоту, которые образуются в результате сжатия ледяного покрова.

Лёд на реках и озерах торосьями — Торосня́к. Небольшой то́рос — Ропа́к.

Различают два вида образования торосов (или торошения): взлом (форма 1) и раздробление ледяного покрова (форма 2).

Взломом называют такой вид торошения, когда в ледяном покрове образуются трещины и происходит нагромождение более или менее крупных обломков льда, принимающих всевозможные положения, до вертикального включительно.

Раздроблением называется разрушение ледяного покрова на более мелкие части; оно сопровождается образованием торосов из сравнительно небольших кусков льда.

Взлом и раздробление могут происходить и независимо друг от друга и совместно; в последнем случае наблюдается постепенный переход от формы 1 к форме 2.

Ледяной покров, загромождённый торосами, называют торосистым. Степень торосистости льда принято определять по пятибалльной шкале. В арктических морях наблюдается преимущественно торосистый ледяной покров, за исключением берегового припая между островами, в проливах, заливах, отмелях берегов (где лёд не подвергается сжатию).

Сидящее на мели торосистое ледяное нагромождение высотой 10 метров и выше называется стамухой. Часто образует систему параллельных берегу валов льда и способствует образованию припая.

Торосья наиболее присутствуют в открытой части Северного Ледовитого океана и в Восточно-Сибирском и Чукотском морях.

Морфометрические параметры 
Торосы, являясь крупными ледяными образованиями, обладают значительной массой и, находясь в постоянном движении, могут повредить морскую инженерную инфраструктуру: подводные линии связи, трубопроводы, терминалы и др. Преодоление торосов — одна из сложнейших задач мореплавания в ледовых водах.

Для определения возможной нагрузки на морские объекты и проектирования соответствующих защитных сооружений необходимо знать характерные и экстремальные значения основных морфометрических параметров ледяных образований, соответствующих конкретному району. К таким параметрам относятся высота паруса, глубина киля, общая толщина, горизонтальные размеры гряд торосов (длина гребня, ширина паруса, ширина киля) и др. Кроме геометрических (внешних) параметров гряд торосов, важно знать характеристики внутренней структуры торосов: пористость (относительное содержание пустот в торосе), размеры пустот, содержание «твердого льда» и, прежде всего, свойства консолидированного слоя тороса.

Консолидированный слой тороса, образующийся в результате смерзания отдельных обломков льда и расположенный большей частью ниже уровня воды, как правило, связывает отдельные элементы тороса в единый монолит, что обусловливает наиболее серьезную потенциальную опасность для морского сооружения. Исследование воздействия торосов на корпус судов и портовые сооружения показало, что основная нагрузка связана с воздействием на препятствие именно консолидированный слой внутри тороса.

Изучение морфометрических параметров гряд торосов и особенностей развития в них консолидированного слоя имеет большое значение в первую очередь для выявления или уточнения природных механизмов, ответственных за эволюцию данного элемента ледяного покрова.

Примечания

Литература

См. также 
 Морской лёд
 Паковый лёд

Арктика
Антарктика
Гляциология
Лёд
Океанология
Гидрология